Phragmospathula är ett släkte av svampar. Phragmospathula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phragmospathula